

Алатауський сільський округ — адміністративна одиниця, Талгарський район, Алматинська область
 Алатауський сільський округ — адміністративна одиниця, Толебійський район, Туркестанська область

Дивись також 
 Алатау
 Алатауський район